Grenadiaans voetbalelftal (mannen)
 Grenadiaans voetbalelftal (vrouwen)